Ивайло Тончев Трайков е български тенисист роден на 17 декември 1978 г. в София. Състезател за Купа Дейвис. Той е играещ капитан на отбора на България за Купа Дейвис за периода 2006 – 2007 г.

Кариера 
Започва да тренира тенис на 7-годишна възраст, като негов треньор е баща му Тончо Трайков. Играе основно на сингъл. През 1999 г. печели титлата на двойки заедно с Милен Велев, като на финала в Александруполис побеждават Фернандо Гонсалес и Айсам Куреши.

През 1999 г. на фючърса в Сент Дизие, Франция побеждава последователно Флоран Сера (с резултат 6-2 6-0) и Николай Давиденко (3-6 6-4 6-2), но губи на полуфинала от Микаел Лодра (3-6 6-7).

Участва в квалификациите на Уимбълдън през 2000 г. и 2001 г., но губи в първи кръг съответно от Себастиан Лару с резлтат 4-6 6-7(7) и Леандер Паеш с 6-7(5) 2-6.

През 2004 г. играе квалификации на почти всички турнири от големия шлем, но отново губи в първи кръг. На Откритото първенство на Австралия от Кристоф Влиген с 4-6 3-6, на Ролан Гарос от Алекс Ким със 7-6(6) 3-6 4-6 и на Уимбълдън от Жан Франсоа Башело с 4-6 6-3 3-6.

През 2006 г. е обявен от Българската федерация по тенис за тенисист №1 на годината.

Той е петкратен победител на държавното лично първенство по тенис (1996, 1997, 1998, 2004 и 2006 г.).

През 2010 г. печели втората си титла на двойки от фючърса в Анталия с Тихомир Грозданов.

Трайков има редица победи срещу състезатели от топ 100 на световната ранглиста: Ян Херних, Томаш Зиб, Раймон Слютер, Фернандо Гонсалес, Флоран Сера, Николай Давиденко, Владимир Волчков, Михаел Берер, Микаел Лодра, Маркос Ондрушка, Фелисиано Лопес, Ксавие Малис, Юрген Мелцер, Николас Алмагро и др.

Класиране в ранглистата в края на годината

Финали

Титли на сингъл (18)

Загубени финали на сингъл (15)

Титли на двойки (2)

Загубени финали на двойки (4)

Външни препратки 
 
 
  Списък с участия за Купа Дейвис

Български тенисисти
Родени в София